Affeltranger (ein Herkunftsname zu Affeltrangen) ist der Nachname von:

 Hans Affeltranger (1919–2002), Schweizer bildender Künstler
 Jean Affeltranger (1874–1955), Schweizer Maler und Graphiker, Vater von Hans